Saint Calupan (526-576) est un saint, un diacre et un ermite de Haute-Auvergne, fêté le 3 mars.

Histoire
Né probablement vers 526 en Haute-Auvergne, Calupan trouve vite sa vocation religieuse et intègre le monastère de Méallet près de Mauriac. Il y fit vœux de pauvreté et d'abstinence. Ces vœux l'empêchèrent de se donner aux travaux des champs, ce qui lui valut les vif reproches de ses camarades inquiets pour la richesse du monastère. Écœuré de cette mentalité, il décida de prendre le chemin de l'ermitage et de se retirer dans une grotte. Le lieu n'est pas véritablement défini, mais il est fort probable qu'il s'agisse de la Roche Percée située sur les hauteurs de Fraisse-Haut à Laveissière. Cette grotte, isolée de tout, surplombe une vallée couverte de sapins dans laquelle serpente une petite rivière. Calupan se nourrissait de racines, ne sortait jamais de sa grotte et passait ses journées à prier. Parfois, les serpents s'enroulaient autour de son cou et accompagnaient le Saint. Calupan raconta même avoir rencontré deux dragons, incarnés par le Diable, qu'il terrassa grâce à sa foi. 

À la nouvelle de la présence d'un ermite, les quelques habitants de la vallée vinrent présenter des offrandes à Calupan qui les remercia en leur donnant sa bénédiction. Un jour, un pauvre homme sourd vint rencontrer le Saint, et celui-ci, touché par l'effort du vieil homme, lui toucha les oreilles et par miracle l'homme retrouva l'ouïe. À cette nouvelle, des centaines de personnes acheminèrent des infirmes jusqu'à l'ermite et nombreux miracles eurent lieu. Les journées de Calupan était désormais rythmé par de nombreuses visites que ce soit pour une guérison, une bénédiction ou pour un simple conseil. Calupan communiquait et les bénissait en passant sa main dans une petite ouverture depuis le haut de la grotte.

Informés de cette histoire, l'évêque de Clermont saint Avit et l'historien Grégoire de Tours vinrent rendre visite à l'ermite. Le premier, impressionné par sa foi, ordonna Calupan diacre malgré l'humble réticence du saint et par la suite le canonisa  tandis que le deuxième raconta sa vie dans son livre la Vie des Pères (chapitre 9). Quelques années après, en 576 à l'âge de cinquante ans, Calupan fortement affaibli, mourut dans sa grotte et ses fidèles enterrèrent son corps à l'entrée de la grotte. 

 

Laveissière
Saint catholique et orthodoxe du VIe siècle
Saint catholique non officiel
Décès en 576
Saint catholique du VIe siècle
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Moine du VIe siècle
Ermite du VIe siècle
Diacre du haut Moyen Âge